Rok 1992 był trzecim, w którym funkcjonowała lista najlepiej sprzedających się albumów na Węgrzech, Top 40 album- és válogatáslemez-lista.

Historia notowania

Przypisy 

Listy albumów numer jeden na Węgrzech
1992 w muzyce
1992 w Europie
Węgry w XX wieku